Mutua Madrid Open 2021 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Mutua Madrid Open 2021 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn